Влади́мир Дави́дович Ашкена́зи (род. 6 июля 1937, Горький) — советский (до 1962) и исландский (с 1969) пианист и дирижёр. Живёт в Швейцарии. Семикратный лауреат премии «Грэмми».

Биография 
Родился в семье известного эстрадного пианиста Давида Ашкенази, мать — Евстолия Григорьевна (в девичестве Плотнова).

Рано проявил музыкальные способности и в 1945 году поступил в Центральную музыкальную школу, где обучался у Анаиды Сумбатян.

Первый сольный концерт Ашкенази в Большом зале Московской консерватории, составленный исключительно из произведений Шопена, состоялся в апреле 1955 года, в том же году он поступил в Консерваторию в класс Льва Оборина (ассистентом в классе был Б. Я. Землянский, вклад которого в своё становление как пианиста высоко оценивает сам Владимир Ашкенази). Сам В. Ашкенази считает своими главными учителями А. Сумбатян, Л. Оборина и Б. Землянского.

На следующий год пианист добивается первого крупного международного успеха: ему присуждена вторая премия на Конкурсе имени Шопена в Варшаве и первая — на Конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе. В 1957 году состоялись его первые зарубежные гастроли в Германии.

В 1962 году Ашкенази завоевал первую премию на Втором Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, разделив её с англичанином Джоном Огдоном.

Год спустя, после своего дебюта в Лондоне, Ашкенази принял решение не возвращаться на родину и вместе со своей женой — исландской пианисткой Торун Софией Йоханнесдоттир (выпускницей Московской консерватории) и сыном  в Англии. В 1963 г. в Лондоне был удостоен Международной музыкальной премии Харриет Коэн.

В 1969 году семья переехала в Исландию, где Ашкенази начал дирижёрскую карьеру. В разные годы он руководил Лондонским филармоническим оркестром, Королевским филармоническим оркестром (с 1987 по 1994), Кливлендским симфоническим оркестром, оркестром Берлинского радио и др. В наши дни Ашкенази продолжает свою музыкальную карьеру и много гастролирует в разных странах мира как пианист и дирижёр.

Введён в Зал славы журнала Gramophone.

30 сентября 2015 года Владимир Давидович Ашкенази получил гражданство Российской Федерации

Творчество 
Репертуар пианиста весьма широк и охватывает сочинения от Гайдна до первой половины XX века. Наибольшую известность ему принесли интерпретации произведений композиторов-романтиков. С 1960-х годов Ашкенази делает многочисленные записи на разных звукозаписывающих фирмах. Он исполнил и записал фортепианные сочинения Шопена, Рахманинова, Скрябина, Брамса, Листа, а также пять фортепианных концертов Прокофьева. Ашкенази — семикратный обладатель премии «Грэмми» в номинации «Исполнение классической музыки». Среди музыкантов, с которыми он сотрудничал — Ицхак Перлман, Георг Шолти и др. В 2010 году Владимир Ашкенази получил премию Грэмми в номинации «лучшее сольное инструментальное исполнение с оркестром» за запись второго и третьего концертов для фортепиано Сергея Прокофьева.

В качестве дирижёра Ашкенази известен как исполнитель сочинений русских композиторов, в частности, Прокофьева. Запись сюиты из его балета «Ромео и Джульетта» под управлением Ашкенази считается одним из лучших исполнений этого произведения. С разными оркестрами он также исполнил и записал все симфонии Иоганнеса Брамса, Сибелиуса, Скрябина, Рахманинова, Шостаковича, Караманова, произведения Альбана Берга, Йозефа Сука.

В 1985 году вышла из печати автобиографическая книга Ашкенази Beyond the Frontiers («Поверх барьеров»; ).

Семья 
 У В. Д. Ашкенази пятеро детей — два сына и три дочери. Старший сын Владимир — преподаватель музыки и пианист (в частности, записывался на лейбле Decca Classic в фортепианных дуэтах с отцом под именем Вовка Ашкенази), младший сын Дмитрий Ашкенази — известный кларнетист.
 Сестра — Елена Давидовна Ашкенази (1949—2017), пианистка и музыкальный педагог; была замужем за гроссмейстером Арье (Леонидом) Свердловым. Их сын — пианист Владимир Свердлов (Ашкенази) (род. 1976).

Примечания

Ссылки 
 Биография Ашкенази на сайте Санкт-Петербургской филармонии
 Биография Ашкенази на сайте лондонского оркестра «Филармония»
 
 «У РОЯЛЯ ДАВИД АШКЕНАЗИ» 

Пианисты СССР
Пианисты России
Академические музыканты России
Академические музыканты Исландии
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Лауреаты конкурса пианистов имени Шопена
Выпускники Московской консерватории
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Центральной музыкальной школы
Русские эмигранты третьей волны в Великобритании
Зал славы Gramophone
Главные дирижёры Сиднейского симфонического оркестра
Лауреаты премии журнала Gramophone
Лауреаты конкурса имени королевы Елизаветы
Почётные доктора Сиднейского университета
Натурализованные граждане России